Појам Критски рат може да се односи на:
Критски рат (205—200 п. н. е.),
Кандијски рат,
Грчко-турски рат (1897)